Католицизм по странам — в статье представлена численность католиков по странам мира.

Источники 
Данные взяты из справочника ЦРУ «CIA Factbook» (по состоянию на 2018 год), при их отсутствии из исследований Pew Research Center (по состоянию на 2010 год). По данным Pew Research Center, в пятерку стран с наибольшим числом католиков входят Бразилия, Мексика, Филиппины, США и Италия.
По данным Annuario Pontificio за 2010 год, число католиков составляет 1 миллиард 181 миллионов человек, по данным того же ежегодника за 2012 год — 1 миллиард 196 миллионов человек.

Католицизм по странам

См. также 
 Численность христиан
 Православие по странам
 Протестантизм по странам

Примечания

Ссылки 
 Religions.  CIA Factbook, 2018.
 Christian Population as Percentages of Total Population by Country. Pew Research Center, 2010.